«Преследования и убийства европейских евреев национал-социалистической Германией 1933—1945 годы» (; сокр. VEJ) — многотомная серия книг, совместно публикуемая Федеральным архивом Германии, берлинским Институтом современной истории (IfZ), кафедрой современной и новейшей истории Фрайбургского университета, а также — кафедрой истории Центральной и Восточной Европы Свободного университета Берлина. Серия содержит исторические документы о преступлениях периода Холокоста; работа над изданием была начата в 2004 году — с 2005 года проект финансируется Немецким научно-исследовательским обществом; предполагается выпуск 16 томов (около 5000 документов).

Описание и история

Издания

Список книг 
  
  
  
  
  
  
 978-3-486-58911-5
 978-3-486-78119-9
 978-3-486-71530-9
 Polen: Eingegliederte Gebiete August 1941—1945. Bearb. von Ingo Loose
 Deutsches Reich und Protektorat Böhmen und Mähren April 1943—1945. Bearb. von Lisa Hauff, Mitarbeit: Andrea Löw
 978-3-486-71843-0
 978-3-11-036500-9
 978-3-11-055559-2
 Ungarn 1944—1945. Bearb. von Regina Fritz
 978-3-11-036503-0

Примечания

Литература 

 Dieter Pohl: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933—1945. Ein neues Editionsprojekt // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Jahrgang 53. 2005, Heft 4, S. 651—659.
 Andrej Angrick: Dokumentation, Interpretation, Impuls. Das Editionsprojekt «Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden 1933—1945» // Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 5 (2008) S. 446—450.
 Susanne Heim: Neue Quellen, neue Fragen? Eine Zwischenbilanz des Editionsprojekts «Die Verfolgung und Ermordung der Europäischen Juden» // Frank Bajohr, Andrea Löw (Hrsg.): Der Holocaust — Ergebnisse und neue Fragen der Forschung. Frankfurt am Main 2015, ISBN 978-3-596-03279-2, S. 321—338.

Книги по алфавиту
Книги 2008 года
Политическая литература
Исторические сочинения XXI века
Документальная литература о Холокосте